Алісса Лемп (* 1988) — американська борчиня вільного стилю, дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу.
 Генріх Йозеф Герман Лемп (1862—1954) — швейцарсько-американський інженер.
 Ребекка Лемп (? — 1590) — німецька жінка, яку звинуватили у чаклунстві й спалили на вогнищі.
 Фріц-Юліус Лемп (1913—1941) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.

 22758 Лемп — астероїд головного поясу.
 Лемп — річка; притока Ділля, притоки Лана.